Linow steht für:
 Linow (Lychen), mittelalterliches Dorf bei Lychen, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Linow (Neustettin), Gemeinde Linow im früheren Landkreis Neustettin, Pommern
 Linow (Prenzlau), abgegangenes Vorwerk bei Prenzlau, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Linow (Rheinsberg), Ortsteil der Stadt Rheinsberg, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg

Linow ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Müller-Linow (1909–1997), deutscher Maler und Graphiker
 Ted Linow (* 1959), deutscher Booker und Modelagent